Paul Graham kan avse:

 Paul Graham (fotograf) (född 1956), brittisk fotograf
 Paul Graham (programmerare) (född 1964), brittiskfödd amerikansk programmerare